Гео́ргий Ю́рьевич Трефи́лов (род. 1 июня 1971, Москва) — российский мультимиллионер, предприниматель, основатель и бывший совладелец холдинга "МАРТА". По данным газеты Daily Mail, Трефилов входит в сотню самых богатых россиян.

С 18 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России по обвинению в мошеннических действиях объявлен в международный розыск. По данным от 2013 года Трефилов находится в международном розыске по линии Интерпола.

Биография

Детство и юность
Георгий Трефилов родился 1 июня 1971 года в семье государственных служащих. Окончил средне-образовательную школу № 689 в 1988 году, после чего поступил на факультет "Специальное машиностроение" МГТУ им. Баумана. В 1992 году Трефилов прерывает обучение и принимает решение заняться предпринимательством.

Работа в «МАРТА»
В 1992 году Георгий Трефилов совместно со своим одноклассником Дмитрием Октябрьским открывает ООО "Марта" и организует производство бытовой и кухонной мебели. Впоследствии компания меняет сферу деятельности, но название остаётся прежним - "МАРТА" (Межотраслевая Альтернативная Российская Торговая Ассоциация).

В 2001 году после финансового кризиса Трефилов приобретает субфраншизу нидерландской сети супермаркетов «SPAR» у российского франчайзи "Spar Retail" и открывает первый супермаркет. За последующие 3 года Холдинг "МАРТА" открывает ещё 22 супермаркета, а основным видом деятельности компании становится розничная торговля. Через некоторое время сотрудничество Трефилова с "SPAR" распадается. Причиной стали «серьезные разногласия» с голландским партнёром.

В 2004 году Георгий Трефилов на Московском немецко-российском экономическом саммите в присутствии Президента России и Федерального канцлера Германии подписывает рамочное соглашение с REWE Group о создании совместного предприятия и развитии сети супермаркетов международного бренда Billa.

С 2006 года Холдинг "МАРТА" совместно с ГК "Время" создают ОАО "РТМ", в которой до марта 2008 года Трефилов являлся Председателем Совета директоров. "РТМ" стала публичной компанией, пройдя IPO в 2007 году.

Банкротство
С начала 2008 года в Холдинге "Марта" и других подконтрольных Трефилову компаниях наступает кризис неплатежей. По мнению аналитиков, причиной кризиса стала политика Трефилова по агрессивной региональной экспансии , которая привела Холдинг "МАРТА" к резкому увеличению долговой нагрузки.

С осени 2008 года наступает общий кризис структур Холдинга. Банки кредиторы (Альфа-банк, БТФ, Сбербанк, Связь-банк, Сургутнефтегазбанк, Русь-банк и др.) обратились с исками о взыскании более чем 1,9 млрд руб. лично к Трефилову, так как он выступал поручителем по этим кредитам). Трефилов попытался сохранить акции ОАО "РТМ" и одновременно использовать эти же акции в качестве банковского залога; полученным от данной операции кредитом погашались требования по облигациям "Марта Финанс". В этих целях акции были переданы Э. Вырыпаеву. Вырыпаев, в свою очередь, продал их "КИТ Финанс", и полученные деньги отправил Трефилову, который использовал их для расчётов с владельцами облигаций. Последующий публичный скандал между Вырыпаевым и Трефиловым о праве владения данным пакетом акций привёл к резкому падению стоимости акций, после чего ОАО "РТМ" было объявлено банкротом .

Уголовное преследование
В 2009-2010 годах в отношении Трефилова было возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.176 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ. 15 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России сделано официальное заявление о заочном предъявлении Георгию Трефилову обвинения в мошеннических действиях. Согласно заявлению и предъявленным ему обвинениям, Трефилов похитил денежные средства нескольких компаний. Также Трефилов предоставлял банкам, под обеспечение выданных ему кредитов, гарантии в виде залога имущества, однако данное имущество уже было заложено многократно Трефиловым ранее, либо вообще не являлось его собственностью. Так, в частности, ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту» и подконтрольное Трефилову предприятие, получило от шести банков, в том числе и Сбербанка, кредитов более чем на 1,3 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом ВILLA. За несколько месяцев до того, как ему было предъявлено обвинение, Трефилов скрылся от правоохранительных органов в Великобритании.

В 2010 году Трефилов был объявлен в международный розыск, за информацию о его местонахождении и помощь в розыске было объявлено вознаграждение. Следственный департамент МВД РФ потребовал от Великобритании выдачу Трефилова.

16 ноября 2012 года Трефилов выиграл в Лондоне суд о своей экстрадиции в Россию, но уже в марте 2013 года был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик , при въезде в Великобританию, за использование фальшивого паспорта и идентификационной карты. В мае 2013 года суд города Льюис приговорил Георгия Трефилова к 1,5 годам условно за использование фальшивых документов.

В настоящее время Трефилов проживает с семьёй в Лондоне.

Преследование участников процесса 
12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело в отношении старшего прокурора Виктора Гвоздева, который якобы получил $50 тыс. от Трефилова за смягчение уголовного преследования. 24 января 2014 г. был признан виновным и осуждён к 4 годам условно, по ст. ч.4  159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Во время следствия он признал свою вину. Следствием было установлено, что в переговоры с Трефиловым Гвоздев вступил, находясь в это время на пенсии.

Ни одна из версий, изложенных Трефиловым о причастности других работников Генеральной Прокуратуры к действиям В. Гвоздева, в частности бывшего следователя Ирины Коноваловой (которая в течение нескольких лет вела уголовное дело о мошенничестве в отношении Трефилова), не нашли подтверждений ни во время следствия, ни в суде. Вся следственная часть СК МВД РФ за несколько месяцев до обращения Трефилова в Генеральную Прокуратуру уже была расформирована.

Судебное противостояние с концерном REWE
В 2013 году в коммерческом суде Австрии продолжается судебное разбирательство, в котором концерн REWE предъявил обвинение в адрес Трефилова в фальсификации и попытке незаконного использования договора, согласно условиям которого REWE якобы принимал обязательства о выкупе у Трефилова торговой сети Гроссмарт по явно завышенной цене. По мнению представителей REWE, Трефилов использовал поддельный договор для получения бридж-финансирования в одном из Британских инвестиционных фондов, а также в одном из крупных российских банков.

Судебное противостояние с Альфа-Банком
Альфа-Банк в январе 2014 года обратился в Высокий суд Лондона с Иском о взыскании с Трефилова около 600 млн. руб. долгов и процентов по ним. В исковом заявлении российский банк потребовал признать решение суда об ответственности поручителя, Трефилова, по долгам его компании ООО «Элекскор» (дочерняя структура Холдинга «МАРТА»).

4 июня 2014 года Высокий суд Лондона рассмотрел дело и вынес решение в пользу Альфа-Банка

Общая сумма удовлетворённых требований составила — 521,44 млн руб. (в том числе 153,2 млн. руб. — начисленные проценты). По решению суда Трефилов должен уплатить эту сумму до 25 июня 2014 года, «при этом до даты фактического погашения будут начисляться проценты по ставке ЦБ РФ (8,25%)».

Личная жизнь
Трефилов женат вторым браком с 2005 года на Юлии Трефиловой, от двух браков имеет трёх дочерей.

Примечания

Предприниматели России
Выпускники МГТУ